Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., más conocido por el acrónimo FAME, es un fabricante de armamento para la industria de defensa/militar que está adscrita al Ministerio de Defensa.

Historia 
En la década de los 60 el entonces presidente Don Manuel Prado Ugarteche  no queriendo depender del mercado extranjero dispuso la creación de La Fábrica de Municiones del Ejército.

En el 2009 el Congreso mediante ley Nº 29314 se inician el proceso para convertirse en una empresa estatal autónoma de derecho privado.

Referencias 

Empresas de defensa del Perú
Fabricante de armas de Perú
Empresas del Estado de Perú